Název Banff může znamenat:

 Banff (Skotsko) – město ve Skotsku ve správní oblasti Aberdeenshire, viz též Banff a Macduff
 Banff (palírna) – uzavřená skotská palírna whisky ve městě Banff
 Národní park Banff – národní park v Kanadě, v provincii Alberta
 Banff (Alberta) – město v Kanadě, v oblasti Alberta
 Banff Mountain Film Festival – filmový festival v kanadském městě Banff

Externí odkazy